Ernestynów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Ernestynów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Ernestynów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Ernestynów, un village dans la voïvodie de Lublin